Акуй — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акуй — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Акуй — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Акуй — село в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.

Молдавия 
 Акуй — село в Кантемирском районе.